Северная Рассоха — название рек в России:

 Северная Рассоха (приток Кустюги)
 Северная Рассоха (приток Пильменьги)
 Северная Рассоха (приток Тобыша)